Denumirea de Saar se poate referi la:
 Saar, râu în Franța și Germania;
 Saar, denumire germană a satului Szár, județul Fejér, Ungaria.